Ел Ембудо има више значења:

 Ел Ембудо (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Ембудо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ембудо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ембудо (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ембудо (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ембудо (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ембудо (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику